PEM (cryptografie), een beveiligingstechniek in de cryptografie
PEM (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
PEM FC, een membraan van een brandstofcel op waterstof